La mer des Étoiles déchues est la plus grande étendue d'eau interne aux terres de Féerune, un des continents du monde imaginaire des Royaumes oubliés.

Histoire

Plusieurs théories sont avancées par les sages humains pour expliquer la création de cette mer et son nom si particulier. Certains pensent que cette mer a été créée par un étoile envoyée des dieux pour punir l'arrogance des Titans tandis que d'autres disent qu'il s'agit en fait des œufs des premiers dragons qui sont tombés du ciel. Les légendes draconniques, plus précises, expliquent quant à elles que la déesse Asgorath (déesse draconique de la Création) conclut un accord aux alentours de -31000 CV avec la race des batrachi, alors en guerre contre les géants. Elle s'empara de la plus petite des deux lunes, nommée Zotha en référence à la déesse sarrukh du Feu et de la Glace, et l'envoya là où se tenait Lanaxis le titan, le plus puissant des fils d'Annam, le dieu des géants. L'impact conduisit les quatre mers intérieures qui baignaient le centre de l'antique continent de Merrouroboros à se réunir en une seule et les fragments du satellite restés en orbite formèrent ce que l'on appelle désormais les Larmes de Séluné (Séluné étant le nom de la lune restante).

Quelle que soit la vérité exacte de ces différentes versions, c'est à cette période que la race des batrachi, des créatures aquatiques, connut une régression brutale et qu'elle abandonna la mer des Étoiles déchues aux sahuagins.

Bien plus tard, des elfes sauvages réfugiés de la Guerre des Trois Feuilles explorèrent ces eaux au nord de leurs royaumes et fondèrent le mystérieux royaume de Serôs, patrie des elfes des mers, depuis lors en guerre avec les sahuagins pour la domination des fonds sous-marins.

Géographie

La mer des Étoiles déchues est reliée à l'ouest au lac des Dragons (Dragonmere), au nord à la mer de Lune, à l'est à la mer d'Alambre et au sud du bief de Vilhon (il s'agit uniquement ici des étendues d'eau les plus réputées). Les régions aux alentours de la mer des Étoiles déchues incluent le Cormyr, les Vaux, le Vaste, l'Aglarond, Thay, le Chondath, le Turmish ou encore la Côte des dragons.

En traversant la mer des Étoiles déchues, on peut rencontrer de nombreux dangers comme les pirates provenant des Îles Pirates ou encore des créatures marines dangereuses. Peu de personnes savent à quelle point la vie grouille sous la surface. On y observe même des espèces civilisées comme les sahuagins ou les elfes marins et leur royaume, Serôs.

Référence

On peut facilement penser que cette mer n'est autre que l'équivalent sur Toril de la mer Méditerranée.

Géographie des Royaumes oubliés
Mer de fiction